Дубока може бити:

 Дубока, супротно од плитка

или

 Дубока (Кучево), насељено место у општини Кучево, Република Србија
 Дубока (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Дубока (Лепосавић), насељено место у општини Лепосавић, Република Србија
 Дубока (Чаглин), насељено место у општини Чаглин, Република Хрватска
 Дубока (Сливно), насељено место у општини Сливно, Република Хрватска
 Дубока (Комижа), насељено место у општини Комижа, Република Хрватска
 Дубока (Врбања), лева притока реке Врбање